Сагасти () — испанская (баскская) фамилия.
 Сагасти, Руперто Рупертович (1923—2008) — советский футболист испанского происхождения.
 Сагасти, Франсиско (род. 1944) — перуанский учёный и политик.